La Beta Ethniki 1990-1991 è la 32ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1991-1992
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1991-1992

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1990
Calcio nel 1991